Spojení písmen I a X může mít různé významy:

IX 
 IX – římská číslice 9
 IX – Internet exchange point

Ix 
 Ix je přezdívka fiktivní postavy Forda Prefecta